NPK kan syfta på: 
 NPK (musikalbum) – ett album av den isländska musikgruppen Ske
 NPK – en typ av gödsel som innehåller kväve, fosfor och kalium, se mineralgödsel
 NPK – en nationell idrottsorganisation, se Nationell paralympisk kommitté

en:NPK